Клейст — баронский род, происходящий из Померании.

Клейст, фон 
 Клейст, Генрих фон (1777—1811) — немецкий драматург, поэт и писатель.
 Клейст, Ефим Антонович (1794—1857) — генерал-майор, участник подавления Польского восстания 1830—1831 годов.
 Клейст, Фридрих фон (1762—1823) — граф, прусский фельдмаршал.
 
 Клейст-Рецов, Ганс Гуго фон (1814—1892) — германский политический деятель.

Клейст 
 Клейст, Куупик (род. 1958) — гренландский политик, премьер-министр Гренландии с 12 июня 2009 года.
 Клейст, Карл — немецкий психиатр